Gießhübl je jméno sídel:

v Rakousku
 Gießhübl, obec v okrese Mödling, Dolní Rakousy

v Německu
 Gießhübl (Gotteszell), část obce Gotteszell, zemský okres Regen, Bavorsko
 Gießhübl (Ortenburg), část městyse Ortenburg, zemský okres Pasov, Bavorsko

v Čechách
 Gießhübl-Sauerbrunn, německé jméno obce Kyselka v okrese Karlovy Vary

Podobná jména 
 Gießhübel
 Gießübel
 Gießübl

Německé názvy sídel v Česku